Municipio de Concord puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Concord (condado de Iredell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Iredell.
 Municipio de Concord (condado de Randolph, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Concord (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Concord (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Concord (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Concord (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Concord (condado de DeKalb, Indiana), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Concord (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart.
 Municipio de Concord (condado de Dubuque, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dubuque.
 Municipio de Concord (condado de Hancock, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Concord (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Concord (condado de Louisa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Louisa.
 Municipio de Concord (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Concord (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Concord (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Concord (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Concord (condado de Dodge, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Concord (condado de Clinton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Concord (condado de Pemiscot, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pemiscot.
 Municipio de Concord (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.
 Municipio de Concord (condado de Washington, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Concord (condado de Dixon, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dixon.
 Municipio de Concord (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Concord (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Concord (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Concord (condado de Highland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Highland.
 Municipio de Concord (condado de Miami, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Concord (condado de Lake, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Concord (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.
 Municipio de Concord (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Concord (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Concord (condado de Delaware, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.